Ven (water), klein meer

Architectuur
De Ven, vuurtoren aan het IJsselmeer

Geografie
't Ven (Maaseik), gehucht van de Belgische stad Maaseik
't Ven (Rosmalen), woonwijk in de Noord-Brabantse plaats Rosmalen
't Ven (Venlo), woonwijk in de Nederlands-Limburgse gemeente Venlo
Het Ven (Eindhoven), buurt in Eindhoven, stadsdeel Strijp
Het Ven (Rijmenam), natuurgebied in Rijmenam
Ven (eiland), Zweeds eiland tussen Zweden en Denemarken
Ven (Heeze-Leende), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Heeze-Leende
Ven (Veghel), buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Veghel

Muziek
Vên, EP van de Zwitserse folkmetalband Eluveitie

Overige
VEN Vlaams netwerk
Ven (munteenheid), een virtuele munteenheid bij het sociaalnetwerk Hub Culture
Het Ven (begraafplaats), privé-begraafplaats van de familie Wiegersma